Полканов — русская фамилия; имеет женскую форму Полканова.

Известные носители 
 Полканов, Александр Алексеевич (1888—1963) — советский учёный-геолог и педагог, минералог, петрограф, заслуженный деятель науки РСФСР, академик АН СССР. Лауреат Ленинской премии.
 Полканов, Александр Иванович (1888—1971) — советский историк, краевед, искусствовед, организатор музейного дела и общественный деятель.
 Полканов, Юрий Александрович (1935—2020) — академик Академии технологических наук Украины, доктор геолого-минералогических наук, известный караимовед.

Полканова 
 Полканова, Эльвира Леонидовна (более известна под фамилией Бочкова; 1938—2011) — русский поэт, член Союза писателей России.